Patrice Cormier (né le  à Cap-Pelé dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Ses frères, Kevin et Dominic, sont également joueurs de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il est repêché au  au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2008 par les Devils du New Jersey. Il joue sa carrière junior avec l'Océanic de Rimouski et les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Le , il est échangé avec Johnny Oduya, Nicklas Bergfors et un choix de  et  du repêchage de 2010 contre Ilia Kovaltchouk, Anssi Salmela et un choix de seconde ronde en 2010. Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes. Durant la saison 2009-2010 il frappe lourdement Mikaël Tam des Remparts de Québec à la tête ce qui lui vaut d'être suspendu pour le reste de la saison régulière et les séries éliminatoires. Il avait déjà agi de la sorte durant le championnat du monde junior de hockey sur glace 2010 contre le joueur suédois Anton Rodin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club  

| 2004-2005|| Gagnon Beavers de Moncton || MJAHL || 31|| 4|| 8|| 12|| 35|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2005-2006|| Gagnon Beavers de Moncton || MJAHL || 43|| 21|| 27|| 48|| 41||- || -|| -|| -||- 
|-
| 2006-2007|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 53|| 11|| 10|| 21|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 51|| 18|| 23|| 41|| 84|| 9|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 2008-2009|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 54|| 23|| 28|| 51|| 118|| 13|| 4|| 6|| 10|| 30
|-
| 2009-2010|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 28|| 11|| 15|| 26|| 57||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ|| 3|| 0|| 5|| 5|| 7||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Wolves de Chicago|| LAH||- ||- ||- ||- ||- || 9|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2010-2011|| Wolves de Chicago|| LAH||11 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Thrashers d'Atlanta|| LNH||21 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean|| LAH||56 ||18 ||15 ||33 ||75 ||15 ||3 ||0 ||3 ||12 
|-
| 2011-2012|| Jets de Winnipeg|| LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2012-2013|| IceCaps de Saint-Jean|| LAH|| 35 || 7 || 4 || 11 || 69 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013|| Jets de Winnipeg|| LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2013-2014|| IceCaps de Saint-Jean|| LAH|| 61 || 9 || 17 || 26 || 98 || 21 || 2 || 5 || 7 || 22
|-
| 2013-2014|| Jets de Winnipeg|| LNH || 9 || 0 || 3 || 3 || 7 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 47 || 12 || 9 || 21 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 65 || 15 || 17 || 32 || 73 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 69 || 13 || 16 || 29 || 101 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH || 69||22||21||43||126||9||1||1||2||38
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 56|| 18|| 22|| 40|| 101|| 11|| 1|| 3|| 4|| 35
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL ||56|| 11|| 13|| 24|| 44|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 46|| 6|| 14|| 20|| 109|| 15|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 42|| 8|| 6|| 14|| 63|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

| 52 || 1 || 4 || 5 || 18 || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2009 ||align="left"| Canada junior ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2010 ||align="left"| Canada junior ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent

Parenté dans le sport 
Frère de Kevin Cormier.

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Cap-Pelé
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur acadien de hockey sur glace
Personnalité liée au comté de Westmorland
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg